

Patronyme 

  ; 
 Alfred LeBlanc (1869-1921), pilote français ;
 Alphonse Leblanc (19?-), homme politique canadien ;
 Anouk Leblanc-Boucher (né en 1984), patineuse de courte piste canadienne ;
 Arthur Leblanc (1906-1985), violoniste et professeur canadien;
 Arthur J. LeBlanc (né en 1943), lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ;
 Azor Leblanc (1927-2011), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Bernard LeBlanc (né en 1949), homme politique canadien ;
 Bertin Leblanc (né en 1945), homme politique canadien ;
 Bertrand LeBlanc (19?-), homme politique acadien (Nouveau-Brunswick) ;
 Catherine Leblanc (née en 1956), écrivain français ;
 César-Nicolas-Louis Leblanc (1787-1835), graveur et dessinateur français ;
 Chantal Leblanc, (1945-2015), femme politique française ;
 Christian Leblanc (né en 1948), égyptologue français ; 
 Christian LeBlanc (né en 1958), acteur américain ;
 Daniel Leblanc (19?-), journaliste canadien ; 
  ;
 Diana Leblanc (1943-), actrice canadienne ; 
 Diane Leblanc (née en 1954), femme politique canadienne ; 
 Dominic LeBlanc (né en 1967), homme politique canadien ;
 Edgard Leblanc, homme politique haïtien ;
 Edward Oliver LeBlanc (1923-2004), homme politique dominicain ;
 Émilie Leblanc (1863-1935), militante canadienne ;
 Éric LeBlanc, auteur, artiste visuel et performeur québécois ;
 Fernand-E. Leblanc (1917-1996), sénateur et député fédéral canadien ;
 George H. LeBlanc (19?-), homme politique (néo-brunswickois) canadien ;
 Georges Leblanc (1955-), navigateur canadien;
 Georgette Leblanc (1875-1941), cantatrice française ;
 Georgette LeBlanc (1977-), poétesse et comédienne acadienne ;
 Gérald Leblanc (1947-2005), poète canadien ;
 Gérard Leblanc (né en 1942), réalisateur français ; 
 Guillaume Leblanc (né en 1962), athlète canadien ; 
  ; 
 Jacques Leblanc (1921-2012) physiologiste canadien ;
 Jean-Marie Leblanc (né en 1944), coureur cycliste français, directeur du Tour de France ;
 Jeanne Leblanc (1978-), réalisatrice québécoise
 Jean-Paul Leblanc (1923-2021), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Joseph Leblanc (1916-1979), homme d'affaires et homme politique canadien ; 
 Joseph Arthur Leblanc (1879-?), avocat et homme politique canadien ;
 JP Leblanc (né en 1985), chanteur de blues canadien ;
 Julius LeBlanc Stewart (1855-1919), artiste américain ;
 Karen LeBlanc (19?-), actrice canadienne de cinéma, de télévision et de comédie musicale ;
 Laurence Leblanc (née en 1967), artiste visuelle et notamment photographe française ;
 Léon Leblanc (1901-2000), clarinettiste et directeur de la fabrique de clarinettes de même nom ;
 Léonide Leblanc (1842-1894), actrice française ;
 Lisa LeBlanc (né en 1990), auteur-compositeur-interprète acadienne ;
 Louis François Jean Leblanc (1786-1857), vice-amiral français ;
 Louise Leblanc (1942-), écrivain canadien ; 
 Luc Leblanc (né en 1966), ancien coureur cycliste français ;
 Lucie Leblanc (née en 1962), femme politique canadienne ;
 Marie Leblanc (1867-1915), femme de lettres mauricienne ;
 Marie-Line Leblanc (1983-), artiste et chercheuse québécoise en arts visuels ;
 Matt LeBlanc (né en 1967), acteur américain ;
  ;
 Michel Leblanc (né en 1959), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Michelle Leblanc (1961-), femme d'affaires, conférencière et blogueuse québécoise ;
 Monique Genest LeBlanc, ethnologue québécoise spécialisée en ceinture fléchée;
 Monique LeBlanc femme politique canadienne ;
 Myriam Leblanc, actrice canadienne ;
  (né en 1956), ancien ministre des finances de Nouvelle-Écosse, au Canada ;
 Nicolas Leblanc (1742-1806), médecin et chimiste français ;
 Nicole Leblanc (1940-2017), actrice canadienne ;
 Olivier Leblanc (1830-1919), homme politique canadien ;
 Paul Alexandre Leblanc-Delisle (1734-1811), général de brigade français ;
 Paul-Eugène LeBlanc (19?-), producteur canadien ;
 Pierre-Évariste Leblanc (1853-1918), homme politique canadien ;
 Raymond Leblanc (1915-2008), éditeur de bandes dessinées belge ;
 Raymond Guy LeBlanc (1945-2021), musicien et poète canadien ;
 Richard Leblanc (1510-1580), maître d'hôtel du duc de Guise et écrivain français ;
 Roméo LeBlanc (1927-2009), gouverneur général du Canada ;
 Simon Leblanc (19?-), humoriste canadien ;
 Suzie LeBlanc (née en 1961), soprano canadienne ;
 Urbain Leblanc (1797-1871), vétérinaire français;
 Wade LeBlanc (né en 1984), joueur américain de baseball ;

Personnage de fiction
 LeBlanc, personnage de League of Legends.

Pseudonyme 

 Libertad Leblanc (1938-2021), actrice argentine.

Toponyme 

 Rivière Leblanc, un affluent de la rivière de la Galette, coulant sur la rive Sud du réservoir Gouin, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec (Canada) ;
 passage Abel-Leblanc, voie du  de Paris (France) ;
 rue Leblanc, voie du  de Paris (France), portant le nom de Nicolas Leblanc (1742-1806), médecin et chimiste français ;
 Musée Leblanc-Duvernoy, musée d’Auxerre (France).

Autres 
 Georges Leblanc Paris, facteur français d'instruments de musique de la famille des bois
 Leblanc USA, marque d'instruments de musique (clarinette, saxophone, trompette, trombone)
 Procédé Leblanc, permet d'obtenir du carbonate de sodium à partir de sel marin

Voir aussi 
 Liste de personnages historiques appelés le Blanc